John Young (1763–1825) – amerykański osadnik i geodeta
 John Young (1807–1876) – brytyjski polityk
 John Young (1930–2018) – amerykański astronauta